La B' Katīgoria 2015-2016 è stata la 61ª edizione della seconda serie del campionato cipriota di calcio.

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Seconda divisione cipriota